Сан Хуан де Сабинас има више значења:

 Општина Сан Хуан де Сабинас (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан де Сабинас (Сан Хуан де Сабинас, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику